Пло́щадь Воро́вского — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о российском революционере, публицисте и дипломате Вацлаве Вацловиче Воровском (1871—1923).

Россия 
 Площадь Воровского — площадь в Москве.
 Площадь Воровского — площадь в Ставрополе.
 Площадь Воровского — прежнее (1923—1944) название Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Площадь Воровского — площадь в городе Макеевке.

См. также 
 Улица Воровского
 Проезд Воровского